Mir puede referirse a:

 Mir, estación espacial rusa.
 Mir, serie de batiscafos rusos.
 Mir, institución comunal de agricultores en la Rusia zarista.
 Mir, localidad de Bielorrusia.
 Mir, un servidor gráfico para Linux.
 Editorial Mir, editorial soviética de publicaciones técnicas.
 Mir-1B, lente soviético para cámaras fotográficas.
 Mir, varias yeshivás ultraortodoxas llevan este nombre.
 Mir, título musulmán medieval en Asia Meridional.

A las siguientes personas:

 Paco Mir, actor, director, guionista, diseñador y productor español.
 Pedro Mir, poeta y escritor dominicano.
 Joaquim Mir, pintor español.
 Eduardo «Lalo» Mir, locutor y conductor radial argentino.
 Frank Mir, peleador estadounidense.
 San Mir, nombre original del beato italiano Miro de Canz ().
 Joan Mir, motociclista español.
 Rafa Mir, futbolista español.

O a Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), nombre de cinco organizaciones político-militares o políticas de Sudamérica:
 Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Argentina)
 Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Bolivia)
 Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Chile)
 Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Perú)
 Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Venezuela)

Además, el acrónimo MIR puede referirse a:

 El código IATA del Aeropuerto Internacional de Monastir - Habib Bourguiba, en Túnez.
 Movimiento de Intransigencia y Renovación, una agrupación política argentina.
 Médico Interno Residente, programa de formación para licenciados en medicina en España, previo a conseguir un título de especialista.
 MIR, una serie de Telecinco ambientada en un hospital.
 Ministerio del Interior de España, acrónimo que adquirió al haberlo usado durante años en la dirección de su página web www.mir.es.

Enlaces externos